El término Western (en inglés: «relativo al oeste» o sencillamente «occidental») puede referirse a:

Cine y música
Western, un género cinematográfico. Véanse también los géneros homólogos presentes en otros medios de expresión narrativa: para la novela véase novela del oeste y para la historieta véase historieta del Oeste.
Música Western, género musical.
En ocasiones a la música Country se la conoce como Country & Western.

Deporte universitario en Estados Unidos
 Western Athletic Conference, federación de deporte universitario
 Western Carolina Catamounts
 Western Hockey League, liga menor de hockey sobre hielo desaparecida en 1974
 Western Kentucky Hilltoppers
 Western Michigan Broncos

Empresas
 Western Union
 Western Electric
 Best Western International
 The Western Design Center Inc.

Lugares
 Western (Nebraska), villa en el estado estadounidense de Nebraska.
 Western (Nueva York), pueblo en el estado estadounidense de Nueva York.
 División Western, división administrativa de Gambia

Además
 Western blot, técnica bioquímica de detección de proteínas.